Josue Jean Philippe Valeton ist der Name folgender Personen:

* Josue Jean Philippe Valeton der Ältere (1814–1906), niederländischer Theologe und Orientalist 
 Josue Jean Philippe Valeton der Jüngere (1848–1912), niederländischer Theologe und Orientalist